Мошевич () — єврейське прізвище утворене від імені Моше (Mosa) або Мойсей.

Походження 

Прізвище Мошевич, очевидно, має єгипетське походження і означає «дитя» або «вийнятий з води». Святим заступником цього імені вважається пророк Мойсей-Боговидець. Велика частина юдейських прізвищ стала похідною від чоловічих імен. Як правило, при народженні євреям давалися давньоєврейські, головним чином, біблійні імена, багато з яких згодом були прийняті Грецькою православної церквою і таким чином потрапили до слов'ян. У Біблії Мойсей — прийомний син дочки єгипетського фараона, яка знайшла його в кошику, що пливе по річці. Одного разу молодому Мойсею явився Господь і велів йому стати ватажком юдейського народу і провести його в землю обітовану, щоб позбавити від нескінченних страждань і принижень, які вони терпіли від єгипетських фараонів. Мойсей водив юдеїв по пустелі, з Божою поміччю здобував для них воду і їжу. Господь говорив з народом через Мойсея і передав через нього закони і Заповіді для людей. Мойсей також вважається основоположником юдаїзму, який об'єднав ізраїльські племена в єдиний народ.

Традиційно в єврейських сім'ях при виборі імені слідували певним правилам. Перш за все, євреям заборонялося називати своїх дітей ім'ям, яке не носили їх предки. Тому широко використовувалися імена найближчих родичів: батька, матері, діда, баби тощо.

Серед ашкеназських євреїв не прийнято давати дитині ім'я живої людини. Відповідно, новонароджених нарікали на честь померлих людей. Крім того, у євреїв широко поширений звичай давати дітям імена праотців єврейського народу, великих цадиків, відомих рабинів. Вважається, що заслуги і праведність великої людини допомагають тому, хто носить його ім'я, йти по вірному життєвому шляху. При створенні прізвищ використовувалися, як правило, елементи -зони / -сон, тобто «син» і -ман — «чоловік, мужчина».

Тому прізвища, що походять від одного і того ж імені, могли зустрічатися у самих різних людей, що проживали у віддалених місцевостях і навіть на території інших держав.

Відомі носії 

 Мошевич Ігор Володимирович ( 1971 р.) — радянський і український футболіст, який грав на позиції лівого захисника.
 Мошевич Мойсей Львович — директор Хмельницької акушерсько-фельдшерської школи (1944—1951 роки).
 Мошевич Софія (. 1949 р.) — піаністка, педагог і вчений, українського походження, що жила і працювала в Москві, Єрусалимі та Йоганнесбурзі, а потім переїхала до Канади в Торонто.

Див. також 

 Мойсей

Примітки